Бірюкова — жіноча форма прізвища Бірюков.
 Бірюкова Віра Леонідівна (* 1998) — російська гімнастка. Член збірної Росії з художньої гімнастики. Майстер спорту міжнародного класу Росії. Чемпіонка літніх Олімпійських ігор 2016 року.
 Бірюкова Віра Олександрівна (1922—1944) — радянська партизанка. Учасниця визволення України від німецько-нацистських загарбників.
 Бірюкова Ганна Германівна (* 1967) — російська легкоатлетка, чемпіонка світу та Європи в потрійному стрибку.
 Бірюкова Євгенія (* 1952) — радянська тенісистка.
 Бірюкова Єлизавета Михайлівна (1889 — ?) — український державний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР першого скликання. Заслужений вчитель УРСР.
 Бірюкова Ірина Олександрівна — генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України.
 Бірюкова Любов Олексіївна (* 1961) — артистка, режисер, Заслужений діяч мистецтв Республіки Карелія (2005), Заслужена артистка Російської Федерації.
 Бірюкова Олександра Дмитрівна (1895—1967) — канадський архітектор.
 Бірюкова Олександра Павлівна (1929—2008) — секретар і заступник голови ВЦРПС, секретар ЦК КПРС, заступник голови Ради міністрів СРСР. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1971—1976 роках. Член ЦК КПРС у 1976—1990 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання.
 Бірюкова Олена Валеріївна (* 1970) — російська, українська та білоруська актриса театру і кіно.
 Бірюкова Ольга Миколаївна (* 1994) — російська волейболістка, догравальниця, триразова чемпіонка Росії.
 Бірюкова Світлана Василівна (* 1936) — український вчений у галузі мікробіології та імунології, доктор медичних наук, професор Харківської медичної академії післядипломної освіти.
 Бірюкова Світлана Сергіївна (* 1991) — російська стрибунка в довжину і потрійним.
 Бірюкова Софія Сергіївна (* 1994) — російська фігуристка-одиночниця.
 Бірюкова Юлія (* 1998) — українська велосипедистка на треку. Учасниця Чемпіонату світу з велосипедного спорту на треку-2021.
 Бірюкова Юлія Сергіївна (* 1985) — російська фехтувальниця-рапіристка, призерка чемпіонатів світу та Європи.

Примітки 

жіночі форми прізвищ